Понтарльє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний схід від Парижа, 50 км на південний схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8447 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 17843,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Понтарльє 

 Понтарльє на сайті французького Національного інституту географії
 Понтарльє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Понтарльє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ду